Joseph Schuster (1748–1812) – niemiecki kompozytor
 Joseph Schuster (1903–1976) – amerykański wiolonczelista